paser – osoba biorąca udział w handlu kradzionymi rzeczami lub je rozprowadzająca
 paser – element graficzny
 Paser – kabupaten w Indonezji
 Paser – dostojnik w starożytnym Egipcie, syn Nebneczeru, arcykapłana boga Amona.